Celebrity kan syfta på:

 Medison Celebrity – en bärbara dator, se Medison
 Celebrity – en film från 1998 i regi av Woody Allen. se Kändisliv